Puyravault, commune française de la Charente-Maritime
 Puyravault, commune française de la Vendée